Az 1998-as női vízilabda-világbajnokságot az úszó-világbajnokság keretében rendezték meg Perthben, Ausztráliában. A vízilabdatorna mérkőzéseit január 8. és január 16. között tartották. A világbajnokságon 12 nemzet csapata vett részt.

Lebonyolítás 
A 12 csapatot 2 csoportba osztották, mindkét csoportban 6 csapat szerepelt. A csoportokban körmérkőzések után alakult ki a végeredmény. A csoportkör után egyenes kieséses rendszerben folytatódott a torna. Az első négy helyezett jutott tovább a negyeddöntőbe. Az ötödik és hatodik helyezettek egy újabb csoportkörben mérkőztek a 9–12. helyekért.

Eredmények

Csoportkör

A csoport

Azonos pontszám esetén a csapatok legjobb eredményét nem vették figyelembe, és így határozták meg a sorrendet.

B csoport

Egyenes kieséses szakasz

A 9–12. helyért

Végeredmény

Negyeddöntők

Az 5–8. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

Elődöntők

A 3. helyért

Döntő

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1998-as férfi vízilabda-világbajnokság

N1998
Világbajnokság N